In 2008 werd het 63ste Campeonato Amapaense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Amapá. De competitie werd gespeeld van 23 maart tot 2 juli en werd georganiseerd door de FAF. Cristal werd kampioen.

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel in de halve gaat de best geplaatste uit de groepsfase door, in de finale worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Amapaense
Ama